Highline steht für:

 eine Variante der Sportart Slackline, siehe Slackline #Highlines
 Highline-Manöver
 eine Ausstattungsserie bei Volkswagen-Modellen
 highline179, eine Fußgänger-Hängebrücke in Österreich

Siehe auch:
 High Line